Het 17de wereldkampioenschap handbal mannen vond plaats van 23 januari tot 4 februari 2001 in Frankrijk. Vierentwintig landenteams namen deel aan de strijd om de wereldtitel.

Gekwalificeerde teams

Voorronde

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Finales

Achtste finales

Kwartfinales

5de/8ste plaats

Halve finales

7de/8ste plaats

5de/6de plaats

Troostfinale

Finale

Eindrangschikking

Zie ook 
 Wereldkampioenschap handbal vrouwen 2001

Handbal in Frankrijk
2001
Handbal in 2001
Handbal